Владимир Яковлевич Шевелев () — советский игрок в хоккей с мячом, футболист, нападающий. Тренер. Мастер спорта (1950, хоккей с мячом).

Начал играть в 1937 году в детской хоккейной команде «Локомотива» Красноярск. В «Локомотиве» играл в 1939—1941, 1946—1947 годах, в 1947—1952 выступал за красноярский «Трактор».

В футбол на региональном уровне играл за красноярские клубы «Локомотив» (1940, 1941, 1946, 1947 — по июль) и «Трактор» (1947, с июля — 1951).

Играющий тренер (1947/48) и старший тренер хоккейных «Трактора»/«Торпедо» (1952—1957, 1968—1972), старший тренер «Локомотива» (1957/58), «Енисея» (1965—1968, 1972—1974).

В футболе — старший тренер красноярских «Трактора»/«Торпедо» (1952—1957, 1969—1971), тренер (1957—1964, по февраль) и старший тренер «Локомотива» (март 1964 — август 1965).

Как хоккеист финалист Кубка СССР (1950), финалист Кубка РСФСР (1950), обладатель Кубка ЦС «Трактора» (1952).

Как хоккейный тренер привёл «Трактор» к бронзовым наградам чемпионата СССР 1953.

Как футбольный тренер привёл «Торпедо» к чемпионству РСФСР (1953).

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной войны I степени (6 апреля 1985), Красной Звезды (1 августа 1944, 14 апреля 1945), медалью «За отвагу» (16 февраля 1944), медалью «За взятие Берлина» (9 июня 1945). Служил разведчиком 374-й отдельной разведывательной роты 290-й стрелковой дивизии. Дважды ранен (24 января 1942 и 25 ноября 1943).

Скончался 19 мая 1989 года в возрасте 66 лет.

Хоккеисты с мячом СССР
Футболисты СССР
Игроки КХМ «Локомотив» Красноярск
Игроки КХМ «Торпедо» Красноярск
Спортсмены нескольких видов спорта
Мастера спорта СССР
Тренеры клубов по хоккею с мячом СССР
Тренеры КХМ «Торпедо» Красноярск
Тренеры КХМ «Енисей»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Енисей»
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Разведчики Великой Отечественной войны